Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2016/17 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2016/17 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der eingesetzten Spieler war nicht beschränkt. Während der Skakklubben Nordkalotten und der Hillerød Skakklub mit je zehn eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim Team Nordea Skanderborg 21 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 129 Spieler zum Einsatz, von denen 36 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit jeweils 7 Punkten aus 9 Partien waren Simon Bekker-Jensen (Philidor), Esben Hove (Skakklubben Nordkalotten), Tobias Christensen (Århus Skakklub/Skolerne) und Nicolai Vesterbæk Pedersen (Team Nordea Skanderborg). Mit Helgi Ziska, Jacob Aagaard (beide Philidor), Christian Furrer (Brønshøj Skakforening), Jesper Mygind (Århus Skakklub/Skolerne), Henning Rasmussen (Jetsmark Skakklub) und Claus Qvist Jessen (Team Nordea Skanderborg) erreichten sechs Spieler 100 %. Von diesen spielte Ziska zwei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016), ist die Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, FAI = Färöer, ISL = Island, SCO = Schottland, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Philidor

Skakklubben Nordkalotten

Brønshøj Skakforening

Århus Skakklub/Skolerne

Jetsmark Skakklub

Team Nordea Skanderborg

SK 1968 Århus

Nordre Skakklub

Hillerød Skakklub

Skakklubben K41

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2016
Schach 2017